Mount Archer ist der Name

 eines Berges im australischen Bundesstaat Queensland, siehe Mount Archer
 eines Berges an der Nordküste des Viktorialands in der Antarktis, siehe Mount Archer (Antarktika)
 eines Ortes am Gipfel des Mount Archer, siehe Mount Archer (Queensland)
 eines als Nationalpark ausgewiesenen Gebiets um den Mount Archer, siehe Mount Archer National Park